Supercritique peut se référer à :
 un fluide supercritique
 par métonymie, une centrale ou un réacteur thermique, nucléaire ou à flamme dont le caloporteur/modérateur est de l'eau supercritique ;
 une voilure supercritique ;
 la chromatographie en phase supercritique (SFC), méthode de chromatographie utilisant un fluide supercritique comme phase mobile.